Booby Island ist der Name folgender Inseln:

 Booby Island (Queensland), Australien
 Booby Island (Western Australia) (auch White Island), Australien
 Booby Island (Seychellen)
 Booby Island (St. Kitts und Nevis)